Mölln est un toponyme pouvant désigner
 Mölln, ville du Schleswig-Holstein en Allemagne
 Mölln, commune de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale en Allemagne
 Alt Mölln, commune du Schleswig-Holstein en Allemagne